Casato di Dlamini – casata reale Swazi, di cui fanno parteː
 Sobhuza II dello Swaziland – monarca, noto per essere tra i più longevi della storia
 Mswati III dello Swaziland – monarca, successore del precedente
 Ntfombi dello Swaziland – ex regina reggente, madre del precedente
 Barnabas Sibusiso Dlamini – politico swazilandese
 Amala Ratna Zandile Dlamini, nota come Doja Cat – rapper, cantautrice e produttrice discografica statunitense
 Nickolas Dlamini – ciclista su strada sudafricano
 Nkosazana Dlamini-Zuma – politica e medico sudafricana